

Patronyme 
 Dominique Plihon (1946-) est un universitaire et économiste français
 Pierre Plihon (1989-) est un archer français.